

Patronyme 

 Marguerite Gourdan (? -1783), surintendante des plaisirs de la Cour et de la Ville ;
 Claude-Christophe Gourdan (1754-1804), parlementaire de la Révolution française ;
 Louis Édouard Gourdan de Fromentel (1824-1901), paléontologue français.

Toponyme 

 Gourdan-Polignan commune française, située dans le département de la Haute-Garonne et la région Midi-Pyrénées.
 château de Gourdan, situé sur la commune de Saint-Clair, dans le département de l'Ardèche et la région Rhône-Alpes